Massachusetts es un estado de los Estados Unidos.

Massachusetts también puede referirse a:

 Massachusetts, tribu amerindia.
 Bahía de Massachusetts, una de las grandes bahías del océano Atlántico.
 Provincia de la Bahía de Massachusetts, antigua colonia británica.
 UMass Minutemen, equipo deportivo de la Universidad de Massachusetts Amherst.
 Avenida Massachusetts , el nombre de varias avenidas en Estados Unidos.
 USS Massachusetts , el nombre de varios barcos de la Armada de Estados Unidos.